Der Curt Stern Award ist eine wissenschaftliche Auszeichnung der American Society of Human Genetics (ASHG) und wird seit 2001 jährlich vergeben. Der Preis soll an Curt Stern (1902–1981) erinnern, einen deutsch-amerikanischen Genetiker.

Der Preisträger erhält neben einer Medaille ein Preisgeld von 10.000 US-Dollar und wird auf dem Jahrestreffen der ASHG vorgestellt. Der Curt Stern Award ehrt herausragende wissenschaftliche Leistungen auf dem Gebiet der Humangenetik der vorangegangenen 10 Jahre.

Preisträger 
 2001 Daniel Pinkel, Joe W. Gray
 2002 James Lupski
 2003 David Page
 2004 Neil J. Risch
 2005 Patrick O. Brown
 2006 Hal Dietz
 2007 Jeffrey Murray
 2008 Evan Eichler
 2009 David H. Haussler, James Kent
 2010 Vivian G. Cheung
 2011 David Altshuler
 2012 Jay Shendure
 2013 John V. Moran
 2014 Gonçalo R. Abecasis, Mark J. Daly
 2015 Leonid Kruglyak
 2016 Brendan Lee
 2017 Nicholas Katsanis
 2018 Sekar Kathiresan
 2019 Charles Rotimi, Sarah Tishkoff
 2020 Fowzan S. Alkuraya
 2021 Emmanouil Dermitzakis
 2022 Heidi Rehm

Weblinks 
 ASHG Awards und Liste der Preisträger bei der American Society of Human Genetics (ashg.org)

Wissenschaftspreis (Vereinigte Staaten)
Medizinpreis
Humangenetik
Erstverleihung 2001
Genetikpreis